Wijnmalen is de naam van een Nederlandse familie.

Geschiedenis 
De stamreeks begint met Jan Joosten Wijnmael(en), geboren omstreeks 1668, plateelschilder te Delft. Een nakomeling was directeur van de Koninklijke Bibliotheek.

De genealogie van de familie werd in 1953 gepubliceerd in het Nederland's Patriciaat.

Enkele telgen 
ds. Cornelis Wijnmalen (1742-1787), predikant, laatstelijk te Zaamslag
Rupertus Willem Wijnmalen (1772-1849), directeur postkantoor
Cornelis Storgius Rupertus Wijnmalen (1797-1861), assistent-resident van Soemenep (Madoera)
Rupertus Johannes Willem Pieter Wijnmalen (1821-1859), vermoord met vrouw en oudste zoon tijdens een opstand te Kalangan (Borneo)
Jacob Otto Wijnmalen (1825-1874), directeur Ned. Ind.. Droogdok Mij
Cornelius George Adolf Wijnmalen (1864-1932), comm. van politie
Michiel Marinus Adrianus Wijnmalen (1865-1916), empl. fa. Kruisheer&Co
Dorothea Anna Gertruda Wijnmalen (1867-1932), trouwde in 1891 met Johannes George van der Held (1859-1933), beheerder ondern. Bodeg (Klaten)
Pieter Carel Wijnmalen (1824-1906), resident van Japara (Midden-Java)
Wilhelmina Frederika Petronella Wijnmalen (1860-1947), publiciste op theosofisch gebied; trouwde in 1876 met Carl Adolph Hugo von Wolzogen Kühr (1850-1915)
mr. Jacob Otto Wijnmalen (1808-1879), procureur-generaal van het Hooggerechtshof in Nederlands-Indië
dr. Theodoor Charles Lion Wijnmalen (1841-1896), bibliothecaris Koninklijke Bibliotheek
mr. Pieter Carel Wijnmalen (1777-1833), burgemeester en notaris te Steenbergen; trouwde in 1798 Anthonia Martina Anna de Weert (1771-1841), lid van de familie Berckmans de Weert
Cornelis Wijnmalen (1785-1861), belastingontvanger
ds. Gilles Pieter Wijnmalen (1811-1900), predikant
Gillis Pieter Wijnmalen (1851-1918), lid gemeenteraad van Amsterdam
Jacobus Alidanus Johannes Wijnmalen (1887-1951), directeur Polak & Schwarz te New York
Frans Alettus Wijnmalen (1814-1849), koopman
Cornelius Wilhelmus Catharinus Wijnmalen (1847-1911), fabrikant
Hugo Victor Benjamin Wijnmalen (1884-1962), kunstschilder; trouwde in 1934 met Märtha Davida Rytzell (1877-?), kunstschilderes

Nederlands patriciërsgeslacht